Села:
 Світлодолинське — Запорізька область, Мелітопольський район
 Світлодолинське — Одеська область, Саратський район